Andrey ist ein französischer Familienname.

Namensträger 
 Dominique Andrey (* 1955), Schweizer Berufsoffizier
 Edy Andrey (* 1946), Schweizer Badmintonspieler
 Georges Andrey (* 1938), Schweizer Historiker
 Gerhard Andrey (* 1980), Schweizer Politiker (Grüne)
 Michael Andrey (* 1983), Schweizer Badmintonspieler
 Olivier Andrey (* 1980), Schweizer Badmintonspieler

Siehe auch 
 Andrei

Familienname
Französischer Personenname